Tau má více významů:

 Tau (písmeno) – písmeno 'τ' řecké abecedy
 Kříž tau – jeden z typů křížů
 Řád sv. Jakuba z Altopascio, zvaný Řád rytířů Tau 
 Pan Tau (rozcestník) – více významů
 Palác Tau – palác ve francouzském Remeši
 Tau – viz rasy ve Warhammeru 40,000#Tau – rasa mimozemšťanů z fiktivního světa Warhammeru 40 000
 Tau (protein) – bílkovina účastnící se mj. procesu vzniku Alzheimerovy choroby

zkratka
 TAU – Telavivská univerzita – Tel Aviv University – univerzita v Izraeli
 Tau – souhvězdí Býka

Externí odkazy